Die Allam British Open 2012 fanden vom 14. bis 20. Mai 2012 in London im Vereinigten Königreich statt. Austragungsort war das The O₂. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Platinum. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2011/12 und gehörte ebenfalls zur Kategorie World Series Platinum.

Titelverteidiger von der letzten vorangegangenen Austragung aus der Saison 2009 waren Nick Matthew und Rachael Grinham. Matthew gelang auf Position drei gesetzt die erfolgreiche Titelverteidigung. Im Finale besiegte er Ramy Ashour mit 11:9, 11:4 und 11:8 und gewann somit seinen dritten Titel bei den British Open nach 2006 und 2009. Rachael Grinham schied dagegen bereits im Achtelfinale gegen Joelle King aus. Siegerin wurde die Weltranglistenerste Nicol David, die bis auf einen verlorenen Satz gegen Joelle King im Viertelfinale im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust blieb. Im Endspiel bezwang sie Nour El Sherbini mit 11:6, 11:6 und 11:6. Nach 2005, 2006 und 2008 war dies Nicols vierter Turniersieg bei den British Open.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren sieben Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. In der Damenkonkurrenz traten ebenfalls 32 Spielerinnen an, von denen 16 gesetzt wurden. Von den übrigen 16 Plätzen waren acht für Qualifikantinnen vorgesehen. Per Wildcard erhielten Adrian Waller und Alison Waters einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 150.000 US-Dollar bei den Herren und 95.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2011/12
WSA World Tour 2011/12
2012
Squashturnier in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Greenwich